Чемпионат Латвии по мини-футболу 2013/2014 годов (латв. Latvijas telpu futbola čempionāts sezonā 2013/2014)-семнадцатый по счету чемпионат Латвии по мини-футболу. Чемпионом в седьмой раз подряд стал рижский «Никарс» обыграв в финале земляков из «РАБА» со счетом 3-1 по матчам в финальной серии. В матче за третье место «ЛСПА» в пяти матчах одержал победу над «Новым Проектом» (7:2, 8:1, 0:1, 4:6, 5:2).

Плей-офф

Финальная серия

Финал (первый матч)

Финал (второй матч)

Финал (третий матч)

Финал (четвертый матч)

Групповой этап (регулярный чемпионат)

Ссылки 
Чемпионат Латвии по мини-футболу
Спорт в Латвии в 2013 году
Спорт в Латвии в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году